Carmelo Morales Erostarbe (Balmaseda, 1930 – Castro Urdiales, 2003), ciclista basc, anomenat el jabalí.
 Carmelo Morales Gómez (Castellar del Vallès, 1978), pilot de motociclisme català.